Eutherapsida (лат., возможное русское название — эутерапсиды, или эвтерапсиды) — клада терапсид, включающая Neotherapsida и полностью вымерших дейноцефалов. В то время как дейноцефалы дали довольно большое разнообразие в средней перми, а затем внезапно вымерли, Neotherapsida оказались крайне успешной группой, сохранившейся в виде млекопитающих, давших крайне большое разнообразие.

В 2017 году Eutherapsida были определены как клада, состоящая из последнего общего предка дейноцефалов и млекопитающих, а также всех его потомков.

Систематика 
Ниже представлена кладограмма по Т. С. Кемпу (2011 год):

Примечания 

Терапсиды